Laserpitium podolicum är en flockblommig växtart som beskrevs av Anton Rehmann. Laserpitium podolicum ingår i släktet spenörter, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Spenörter
podolicum